5614 Yakovlev – asteroide della fascia principale.
 A. S. Yakovlev Design Bureau – già ufficio di progettazione (OKB) sovietico n.115, oggi azienda aeronautica russa.
 Yakovlev – traslitterazione usata in letteratura anglosassone del cognome dell'ingegnere progettista aeronautico sovietico Aleksandr Sergeevič Jakovlev.

Pagine correlate 
 Jakovlev